Grenada, eilandnatie in de Caraïben
 Grenada (Californië)
 Grenada (Mississippi) en Grenada County

Zie ook
 Granada, doorverwijspagina
 Grenade, doorverwijspagina